Кобрезия — род многолетних травянистых растений семейства Осоковые (Cyperaceae).
 (1233) Кобрезия — астероид внешней части главного пояса, который был обнаружен 10 октября 1931 года.